Октябрьское Лесничество — название населённых пунктов в России:
 Октябрьское Лесничество — хутор в Почепском районе Брянской области.
 Октябрьское Лесничество — посёлок в Кадомском районе Рязанской области.